

Codici 
 OUE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ouésso (Repubblica del Congo)
 oue – codice ISO 639-3 della lingua oune

Geografia 
 Oué – villaggio del dipartimento di Di (Burkina Faso)
 Oué – villaggio del dipartimento di Gayéri (Burkina Faso)
 Oue – villaggio del dipartimento di Ouarkoye (Burkina Faso)